Lewiston, település az USA Idaho államában
Lewiston, település az USA Maine államában
Lewiston, település az USA New York államában